Årets Miljöfoto är en fototävling som Naturvårdsverket anordnar årligen sedan 2001.
Stipendiet vänder sig till ungdomar under 25 år och målet är att ge unga lovande fotografer en chans att bidra till dokumentation genom att spegla angelägna miljöfrågor.

Vinnaren tilldelas ett stipendium på 10.000 kronor och sedan används bilden i naturvårdsverkets fortsatta arbete.

Juryn består av Naturvårdsverket, Fältbiologerna, Svenska naturskyddsföreningen, Svenska Fotografers Förbund och massmedier.

Mottagare av stipendiet 

2007 - Navid Christensen
2006 - Anna Lundmark
2005 -
2004 -
2003 - Ulrika Bohlin och Andreas Olsson
2002 - 
2001 -

Fotopriser
Priser och utmärkelser instiftade 2001